Chaetoderma är ett släkte av svampar. Chaetoderma ingår i familjen Stereaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chaetoderma

en:Chaetoderma